Maucher – niemieckie nazwisko.

Osoby noszące nazwisko Maucher:
 Christoph Maucher (1642–1706) – niemiecki rzeźbiarz i bursztynnik aktywny w Gdańsku od około 1670 r.
 Johann Michael Maucher (1645–1701) – niemiecki rzeźbiarz. 
 Johann (Jan) Maucher – rzeźbiarz i architekt, działający w Polsce.
 Wilhelm Maucher (1879–1930) – niemiecki mineralog.

Niemieckie nazwiska